Sawankhalok (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sukhothai, Thailanda, cu o populație de 87.735 de locuitori și o suprafață de 586,192 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 143 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Sukhothai